Rewolwer S&W Model 29
 Karabiny Mosin – "M29" jedna z odmian tego karabinu
 Monitor klasy M29 – seria okrętów brytyjskich z 1915
 Messier 29 – obiekt astronomiczny
 M29 Weasel – amerykański pojazd wojskowy
 M29 – amerykański moździerz